Ministerio de Cultura puede referirse, en esta enciclopedia:

 al Ministerio de Cultura (Argentina);
 al Ministerio de Cultura de Colombia;
 al Ministerio de Cultura y Juventud (Costa Rica);
 al Ministerio de Cultura (Cuba);
 al Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador;
 al Ministerio de Cultura (El Salvador);
 al Ministerio de Cultura (Francia);
 al Ministerio de Cultura y Deportes (Guatemala);
 al Ministerio de Cultura y Deporte (Israel);
 al Ministerio de Cultura y Patrimonio de Nueva Zelanda;
 al Ministerio de Cultura (Perú);
 al Ministerio de Cultura (Portugal);
 al Ministerio de Cultura (República Dominicana);
 al Ministerio de Cultura (Suecia);
 al Ministerio de Cultura (Turquía);
 al Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay;
 al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y las Artes (Venezuela).
 a Ministerios de Cultura de España